Orlerfik bezeichnet:
 Orlerfik (Fjord), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Orlerfik (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland